TSOI steht für:
 Tiroler Symphonieorchester Innsbruck, österreichisches Orchester

Tsoi steht für:
 Tsoi-Inseln, Inselgruppe im Pazifik bei Lavongai, Provinz New Ireland, Papua-Neuguinea

Abkürzung